Короткина — женская форма русской фамилии .

Известные носители  Короткина, Анна Ивановна (1961—2019) — белорусский композитор.
 Короткина, Людмила Васильевна (род. 1932) — российский искусствовед, музейный деятель.
 Короткина, Маргарита Романовна (1935—2007) ― д.ф.-м.н., профессор МГУ